Amores steht für:

 Amores, antike Gedichtsammlung

Amores ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo de Amores (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Jhonatan Amores (* 1998), ecuadorianischer Leichtathlet
 Juan Amores (* 1963), costa-ricanischer Marathonläufer
 Rosita Amores, spanische Varietékünstlerin

Siehe auch:
 Amore